Stiffel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Stiffel (1869 oder 1870–1955), deutscher Maler und Porträtfotograf
 Karl Stiffel (1929–2011), deutscher Bürgerrechtler